Шарль-Андре Мерда (; 1773—1812) — французский военный деятель, полковник (1807 год), барон (1808 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 
Родился в семье парижского коммерсанта, 13 сентября 1789 года вступил в Национальную гвардию Парижа. Во время событий 20 июня 1792 года находился в охране королевского дворца Тюильри, был схвачен санкюлотами и спасся лишь благодаря своевременному прибытию отряда жандармов, командир которого уберёг его от расправы, скомандовав подчинённым: «Жандармы, арестуйте этого человека: это преступник, о котором меня давно предупреждали; он погибнет на эшафоте вместе со своими сообщниками». 

После падения монархии, в октябре 1792 года поступил на службу в эскадрон национальной жандармерии, сформированный почти исключительно из «Людей 14 июля». Мерда стал известен на всю Францию после того, как в ходе Термидорианского переворота ранил в челюсть из пистолета Максимилиана Робеспьера. 28 июля был представлен Конвенту свидетелем его храбрости Леонаром Бурдоном и награждён 14 августа 1794 года чином младшего лейтенанта 5-го конно-егерского полка с правом получить в магазинах Республики всё необходимое обмундирование и экипировку безвозмездно.

Принял участие в завоевании Голландии, сражался при Дриле, Нойшанце, Мюльхайме и Кёльне. В 1797 году получил отпуск и возвратился в Париж, где был представлен Баррасу, который в счёт заслуг, оказанных 9 термидора, наградил Мерда чином командира эскадрона, однако тогдашний военный министр генерал Шерер отменил данное производство, и определил Мерда капитаном в 12-й конно-егерский полк. Принимал участие в кампаниях 1799—1800 годов, сражался при Лайбдингене, Штокахе, Мескирхе, Меммингене и Маренго. 1 августа 1800 года прикомандирован к штабу генерала Моро. За успешные действия 17 апреля 1801 года награждён званием командира эскадрона с переводом в 7-й гусарский полк.

Под командой полковника Маркса участвовал в кампании 1805 года в рядах 3-го армейского корпуса, отличился в сражении при Аустерлице. В Прусской кампании 1806 года его полк вошёл в «Адскую бригаду» Лассаля. Отличился в сражениях при Штеттине, Любеке и Голымине, 14 мая 1807 года произведён в полковники, и назначен командиром 1-го конно-егерского полка. В 1808 году был пожалован титулом барона Империи и сменил свою фамилию на Меда.

Блестяще провёл Австрийскую кампанию 1809 года в составе бригады Жакино, отличился в сражениях при Абенсберге, Раабе, Ваграме, Холлабрунне и Цнайме.

В ходе Русской кампании 1812 года его полк был частью 2-й бригады лёгкой кавалерии генерала Бордесуля 1-го армейского корпуса маршала Даву, сражался при Могилёве и Смоленске. Смертельно ранен пушечным ядром 5 сентября в бою за Шевардинский редут перед Бородинским сражением, и умер 8 сентября в возрасте 39 лет. На смертном одре был произведён в бригадные генералы.

Воинские звания 
 Младший лейтенант (14 августа 1794 года);
 Капитан (1797 год);
 Командир эскадрона (17 апреля 1801 года);
 Полковник (14 мая 1807 года);
 Бригадный генерал (8 сентября 1812 года).

Титулы 
 Барон Меда и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 2 июля 1808 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (10 мая 1807 года)

 дотация в 4000 франков с Вестфалии (17 марта 1808 года)

Примечания

Источники 
 Jean-François Fayard, Alfred Fierro et Jean Tulard, Histoire et dictionnaire de la Révolution française 1789—1799, Robert Laffont, Paris, 1998, p. 981.
 Article de Jacques Garnier, in Dictionnaire Napoléon sous la direction de Jean Tulard, Fayard, Paris, 1999, p. 291.

Ссылки 
 Информация о полковнике
 Информация о генерале на сайте base Léonore
 Информация о полковнике Меда

Полковники Наполеона
Погибшие в Бородинском сражении
Бароны Империи (Франция)